Rudolph Dassler (født 26. marts 1898, død 27. oktober 1974) var bror til Adolf Dassler, og de startede sammen firmaet Adidas, men blev senere uvenner, hvorefter Rudolph Dassler startede sit eget firma Puma , som fokuserede på modetøj.

Erhvervsfolk fra Tyskland
Adidas